Fantasma — aparição, assombração

Arte

Banda desenhada
O Fantasma — personagem de Lee Falk

Filmes e cinesséries 
Fantasma 2040 - série animada de ficção científica 
Filmation's Ghostbusters — animação dos anos 1980 chamada no Brasil de Os Fantasmas
Fantasma (filme) — película muda de F. W. Murnau
O Fantasma (2000) — produção portuguesa
O Fantasma (1996) — filme com Billy Zane inspirado no personagem de banda desenhada
The Phantom (cinessérie) — exibido no Brasil como O Fantasma

Outros
Pássaro Vermelho, constelação chinesa também chamada Fantasma
Fantasma (física) — estado não-físico em uma teoria

 

Desambiguação